Burglechner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Burglechner (1693–1760), Pfarrer in Axams, Förderer von Peter Anich
 Matthias Burglechner (1573–1642), Tiroler Jurist, Geschichtsschreiber und Kartograph